

Persones amb el títol de Qutb o Qutb-ad-Din 
 Sayyid Qutb (1906–1966), executat per planejar l'assassinat de Gamal Abdel Nasser
 Qutb-ad-Din Àybak (?-1210), sultà de Delhi
 Qutbuddín Bakhtiar Kaki (1173-1235), sant sufí de Transoxiana
 Membres de la dinastia Qutb Xahi (1518-1687), governants del regne de Golconda (Índia)
 Qutbuddín Mubàrak-Xah († 1320), (Índia)
 Qutb-ad-Din Xirazí (1236–1311), Pèrsia
 Qutb-ad-Din Mawdud (1149-1169), emir de Mossul
 Qutb-ad-Din Haydar (?-~1221), sant sufí persa
 Qutb-ad-Din Muhàmmad (?-1127), de la dinastia Khwarazm-Xah
 Sai Baba de Shirdi, guru i faquir indi
 Qutb M. R. Bawa Muhaiyaddeen Ral (mort el 1986), sant sufí de Sri Lanka